Chaetonyx är ett släkte av skalbaggar. Chaetonyx ingår i familjen Orphnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Chaetonyx